Aachen může být:

 Aachen – německé město, česky Cáchy
 Hans von Aachen – německý malíř (1552–1615)